Гей Стюарт (,  28 червня 1923, Форт-Вільям, Онтаріо —  18 листопада 2010 Берлінгтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1939 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 527 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1942, 1947.
 Пам'ятний трофей Колдера — 1943.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1946.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1948.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1950, 1951.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Уродженці Тандер-Бея
Уродженці Онтаріо
Померли в Онтаріо